Клаудио Ривальта (; 30 июня 1978, Равенна) — итальянский футболист, защитник.

Карьера 
Клаудио Ривальта воспитанник «Чезены», дебютировал в основном составе клуба в сезоне 1995/96, а в следующем сезоне, вместе с клубом вылетел в серию С1. В 1999 году Ривальта перешёл в клуб «Перуджа», он дебютировал в клубе (и в серии А) 29 августа в матче с клубом «Парма». В 2001 году Ривальта переходит в клуб серии B «Виченца», в которой его используют на разных позициях, включая даже полузащиту. В 2004 году Ривальта переходит в клуб «Аталанта», в котором играет 5 лет, становясь незаменимым игроком обороны клуба из Бергамо, например в 2006/07 он провёл больше всех матчей в составе «аталанцев» — 32 игры. 27 января 2009 года Ривальта переходит в «Торино», подписав 3-летний контракт, компенсация «Аталанте» составила 800 тыс. евро. 28 января Ривальта дебютировал в составе туринского клуба.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Матчи за сборную
 Профиль на gfdb.com
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Чезена»
Игроки ФК «Перуджа»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Виченца»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Специя»
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи